Casa Amarela - edifício em Maputo, Moçambique
 Casa Amarela (álbum) - de Crombie
 Casa Amarela (Guarulhos)

Bairros no Brasil
 Casa Amarela (Piraí)
 Casa Amarela (Recife)

Outros 
 Casa Amarela Eusélio Oliveira
A Casa Amarela, tela de Van Gogh
A Casa Amarela, álbum de Ivete Sangalo e Saulo Fernandes

Desambiguação